Tahala är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Taza-Al Hoceïma-Taounate, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Tahala ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tahala är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är Jebel Tifousert,  meter över havet,  km sydost om Tahala. Runt Tahala är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Tahala är det största samhället i trakten. Trakten runt Tahala består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Taza-Al Hoceïma-Taounate